Les variantes textuelles sont les altérations du texte du Nouveau Testament qui surviennent par propagation des erreurs (intentionnelles ou accidentelles) des copistes. Ces altérations peuvent être la suppression ou la répétition d’un mot, ce qui arrive lorsque l’œil du copiste revient à un mot semblable à un endroit du texte distinct de celui qu’il était en train de recopier. Dans d’autres cas, le copiste peut répéter du texte d’un passage semblable ou parallèle, par un automatisme de sa mémoire (subvocalisation). L'objet de la critique textuelle consiste notamment à retrouver ces altérations.

Dès 1707, le théologien John Mill signalait l’existence de  variantes dans le Nouveau Testament grec. Eberhard Nestle a réévalué ce nombre de  à . Plus récemment, Bart Ehrman estime qu'il y aurait entre    et  variantes textuelles pour plusieurs millions de pages de manuscrits. 

Nous possédons actuellement plus de  manuscrits grecs complets du Nouveau Testament, plus de  manuscrits de la version latine de la Vulgate, et  d’autres versions.

Évangile selon Matthieu 

Matthieu 1,19
 δειγματισαι (diffamer) — Sinaiticus1, B, Z, f1
 παραδειγματισαι (diffamer) — Sinaiticus*, 2, C, L, W, Θ, f13, manuscrits du texte byzantin

Matthieu 1,24
 ἐγερθεὶς (s'étant réveillé) — א, B, C, Z, 071, f1
 διεγερθεὶς (a été réveillé) — C3, D, L, W, 087, f13, Byzantin mss

Matthieu 1,25 
 υἱὸν (‘‘fils’’) — א, B, Z, 071, f1, f13, 33 
 τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον ("son fils premier-né") — C, D, K, L (omit αὐτῆς), W, Δ, Π, 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1365, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, ℓ 70, ℓ 185, ℓ 333, ℓ 1761, it<sup>aur, f, ff1</sup>, vg

Matthieu 2,18 
 κλαυθμὸς (des pleurs) — Codex Sinaiticus, Vaticanus, 0250, f1, it(q), aur, b, c, f, ff1, g1, k, l, 1, vg, syrp, pal, copsa, bo, eth 
 θρῆνος καὶ κλαυθμός (des pleurs et de grandes lamentations) — C, D, K, L, W, Δ, Π, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1241, 1253, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, ℓ 70, ℓ 150, ℓ 185, ℓ 1761, syrcur, syrs, syrh, arm

Matthieu 2,21
 ηλθεν (‘‘va’’) — D, L, W, 0233, 0250, f1, f13, ℳ
 εισηλθεν (entrée) — א, B, C, pc
 επανηλθεν — copsa, Eusebius

Matthieu 4,5
 ιστησιν (‘‘plaça’’) — L W Θ 0233 f13, ℳ
 ηστησεν (‘‘plaça’’) — א, B, C, D, Z, f1, 33

Matthieu 4,10
 ὕπαγε (retire) — א, B, C*, K, P, W, Δ, 0233, f1, f13, 565, 700, 892
 ὕπαγε ὀπίσω μου (mettez-vous-moi derrière) — C2, D, L, Z, 28, 33, 8922, 1009, 1010, 1071, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1365, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, ℓ 76, itb, d, h, l, vg, syrc, h
 ὕπαγε ὀπίσω σου (mettez-vous-vous derrière) — syrs
 vade retro — a, aur, c, ff1, g1

Matthieu 5,25
 ὁ κριτής (juge) — p64, א, B, f1, f13, 892, 1216, 1230
 δώσει (‘‘donne’’) — D
 ὁ κριτής σε παραδῷ (juge vous donne) — K L W Δ Θ Π 28 33 565 (700 omit σε), Byz it

Matthieu 5,44
  (bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent) — K L W Δ Θ Π f13 28 33 565 70 892 1009 1010 1079 1195 1216 1241 1242 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect
 omis par א, B, f1 k syrc, s copsa, bo;

Matthieu 5,47
 ἐθνικοί (gentils) — א, Β, Δ, f1, 33, 892, 1071, 1216, 1230, 1241, 1365, it, vg
 τελῶναι (percepteurs) — Κ, L, W, Δ, Θ, Π, f13, 28, 565, 700, 1009, 1010, 1079, 1195, 1242, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, ith, syrp, goth, geo

Matthieu 6,13 (voir 1 Chr 29,11-13)
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.) — K, L, W, Δ, Θ, Π, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1365, 1546, 1646, Byz, Lect
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen.) — 157, 225, 418
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, la puissance. Amen.) — itk
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, la puissance et la gloire. Amen.) — copsa, copfay
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne et la gloire. Amen.) — syrc
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen.) — 1253
 omis par א, B, D, 0170, f1, ℓ 547, it, vg, copbo

Matthieu 6,15
  (leurs intrusions), omis par א, D, 1-118-205-209-1582, 22, 892*, a, aur, c, ff1, g1, syrh

Matthieu 8,13
  (et quand le centurion est revenu à la maison à cette heure, il a trouvé l'esclave bien) — Sinaiticus, C, (N), U, Θ, (0250), f1, (33, 1241), g1, syrh.
 omis par majorité de mss

Matthieu 9,8
 εφοβηθησαν (ont eu peur) — א B D W f1 33
 εθαυμασαν (ont été étonnés) — C K L Δ Θ Π f13, 565 700 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1365 1546 1646 2148 Byz Lect syrh arm
 εφοβηθησαν και εθαυμασαν (ont eu peur et s'est étonné ) — itf, Diatessaron

Matthieu 10,3
 Θαδδαιος (Thaddée) – Alexandrin mss f1 33 vg
 Λεββαιος (Lebbée) – D
 Λεββαιος ο επικληθεις Θαδδαιος (Lebbée appelé Thaddée) – Byzantin
 Θαδδαιος ο επικληθεις Λεββαιος (Thaddée appelé Lebbée) – 13 346 543 826 828

Matthieu 12,47
 vers omis par א, B, L, 1009, ℓ 12, itff1, k, syrc, s, copsa

Matthieu 13,33
 ἐλάλησεν αὐτοῖς (Il leur a dit) — mss d' Alexandrin, Césaréen et Byzantin textes
 omis par D, d, (k), sin, syrcur

Matthieu 14,12
 σωμα (corps) — W 0106 0136 Byz lat syrh copsa
 πτωμα (cadavre) — א B C D L Θ f1 f13 33 565 700 892 1010 1241 1424 e k syrs, c, p copbo

Matthieu 15,6
 τὸν πατέρα αὐτοῦ (son père) — אa, B, D, ita, d, e, syrc, copsa, geo
 τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ (père ou sa mère) — Θ, f1, (1216 omit αὐτοῦ), ℓ 184, geoB, Origen
 τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα (son père ou mère) — 084, f13, 33, 700, 892, 1071
 τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ (son père ou sa mère) — C, K, L, W, X, Δ, Π, 0106, 1009, 1010, 1079, 1195, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, (1546), 1646, 2148, 2174, Byz, Lect
 τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ (son père et sa mère) — 565, 1241

Matthieu 15,6 (voir Marc 7,13)
 τὸν λόγον (mot) — אa, B, D, Θ, 700, 892, 1230, ita, b, d, e, ff1, syrc, s, p, hmg, copsa, bo, arm, eth, geo, Diatessaron, Ireneus, Origène, Eusebius, Augustine
 τὸν νόμον (Loi) — א*, b, C, 084, f13, 1010, geo2
 τὴν ἐντολήν (commandement) — K, L, W, X, Δ, Π, 0106, f1, 33, 565, 1009, 1071, 1079, 1216, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, itaur, c, f, g1, l, q, vg, syrh, Origen

Matthieu 15,15
 τὴν παραβολὴν ταύτην (cette parabole) — C, D, K, L, W, X, Θ, Π, 0119, 33, 565, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect
 τὴν παραβολὴν αὐτήν (parabole cela) — Δ
 ταύτην τὴν παραβολήν (cette parabole) — f13
 τὴν παραβολήν (parabole) — א, B, 0237, f1, 700, 892, copsa, copbo, geoB

Matthieu 15,31
 λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς — C, K, L, P, W, X, Δ, Π, 565, (700c), 1009, 1010, 1071 1079 1195 1242 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz ℓ 1231m, ℓ 1761 itd, f, q
 λαλοῦντας, κυλοὺς ὑγιεῖς — ℓ 185
 λαλοῦντας καὶ κυλλοὺς ὑγιεῖς — D, Θ, f13, 33, 1230, 1253, ℓ 76, syrp, h
 ἀκούοντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς — B
 ἀκούοντας, κυλοὺς ὑγιεῖς — ℓ 211
 ἀκούοντας καὶ λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς — N, O, Σ
 λαλοῦντας — א, f13, 700*, 892, ℓ 184, it vg syr eth geo Origène

Matthieu 16,2b-3
Les manuscrits de la tradition textuelle Alexandrin excluent le passage.

Matthieu 16,12
 της ζυμης των αρτων (du levain du pain) — Sinaiticus2, B, L, 892, 1009, 1241
 της ζυμης των αρτων των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων (du pain des pharisiens et des sadducéens) — Sinaiticus, ff1, syrc
 της ζυμης των Φαρισαιων (du levain des pharisiens) — 33
 των αρτων (du pain) — f1
 της ζυμης του αρτου (du levain du pain) — C, W, Byz, c, f, q, syrp, syrh, copsa, copbo
 της ζυμης (du levain) — D, Θ, f13, 565, a, b, ff2, syrs

Matthieu 17,21
 Vers omis par Sinaiticus, B, Θ, 33, 892, syrc, pal, copsa, bo, arm, eth
 Vers ajouté par C, D, K, L, W, X, Δ, Π, f1, f13

Matthieu 18,11
 Vers omis par Sinaiticus, B, L*, Θ, 33, 892txt, it, syr, cop

Matthieu 19,29
 ἐκατονπλασίονα (par cent) — א, C, D, W, Θ, f1, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr, copbo, arm, eth
 πολλαπλασίονα (collecteur) — B, L, 1010, syrpal, copsa, ethmss

Matthieu 21,10
 γαμος (noce) — B1, D, W, Θ, 085, 0161, f1, f13, Byz
 νυμφων (nouvelle mariée) — א, B, L, 0138, 892, 1010;
 αγαμος — C

Matthieu 21,31
 ὁ πρῶτος (le premier) — א, C*, K, W, Δ, Π, Byz
 ὁ δεύτερος (le deuxième) — 4, 273
 ὁ ὕστερος (le dernier) — B
 ὁ ἔσχατος (le dernier) — D, Θ, f13

Matthieu 23,26
 καὶ τῆς παροψίδος (et plat), found in: B, C, L, W, 33, Byz, cop
 omis par D, Q, 1-118-209-1582, 700, a, d, e, ff1, r1, sin, geo, Irenaeuslat, Clement (hiat, b, syrcur)

Matthieu 23,38
 ἔρημος (désert) — mss of the Occidental, Césaréen, Byzantin and some of Alexandrin text-types
 mot omis par 77?, B, L, ℓ 184

Matthieu 25,17
 ἐκέρδησεν – א, B, C*, L, 33, 892, 1010, 1546, itaur, g1, l, vg, syrp, pal, copsa, bo, arm, eth
 καὶ αὐτὸς ἐκέρδησεν – D itd
 ἐκέδησεν καὶ αὐτός – A, C3, K, W, X, Δ, Θ, Π, 074, f1, f13, 28, 565, 700, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1646, 2174, Byz, Lect, ith, syrh

Matthieu 26,28
 διαθήκης (l’alliance) – Alexandrin mss et codex Θ
 καινῆς διαθήκης (nouveaux alliance) – Occidental, Césaréen et Byzantin mss

Matthieu 27,4
 ἀθῷον (innocent) – א, B*, C, K, W, X, Δ, Π, Byz, Lect
 δίκαιον (vertueux) – B2mg, L, Θ

Matthieu 27,9
 ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου (accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète) – omitted word Ιερεμιου (Jeremiah) in manuscripts: Φ, 33, Old-Latin Codex Vercellensis (a), and Codex Veronensis (b), in syrs, syrp, and copbo
 ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ζαχαρίου τοῦ προφήτου (accomplit ce qui avait été annoncé par Zachariah, le prophète) – 22, syrhmg
 ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰησαίου τοῦ προφήτου (accomplit ce qui avait été annoncé par Isaiah, le prophète) – 21

Matthieu 27,16
 Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν (Jesus Barabbas) – Θ, f1, 700*, syrs, pal, arm geo2
 τὸν Βαραββᾶν (Barabbas) – B, 1010, Origène
 Βαραββᾶν (Barabbas) – א, A, D, K, L, W, Δ, Π, 064, f13, 565, 700c, 892, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, copsa, bo, goth

Évangile selon Marc 

Marc 1,2
 ἐν τοῖς προφήταις (dans les prophètes) – A, W, f13, Byz
 ἐν τῷ Ἠσαἲᾳ τῷ προφήτῃ (dans Isaiah le prophète) – א, B, L, D
 ἐν Ἠσαἲᾳ τῷ προφήτῃ (dans le prophète Isaiah) – D, Θ, f1

Marc 1,8
 ἐν πνεύματι ἁγίῳ (avec du Saint-Esprit) — א, A, D, K, W, Δ, Θ, Π, f1, f13
 πνεύματι ἁγίῳ (du Saint-Esprit) — B, L
 ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί (avec du Saint-Esprit et le feu) — P, 1195, 1241, ℓ 44, syrh

Marc 1,13
 καὶ ἦν ἐν τῇ ερημω (et il était dans le désert) — א, A, B, D, L, Θ, 33, 579, 892, 1342, 2427
 καὶ ἦν ἐκει ἐν τῇ ερημω (et il était là dans le désert) — W, Δ, 157, 1241, Byz, TR
 καὶ ἦν ἐκει (et il s'est trouvé présent) — 28, 517, 565, 700, f1, Famille Π, syrs
 Omis — f13
 Hiatus — C, Ψ, syrc

Marc 1,14
 εὐαγγέλιον (Évangile) — א, Β, L, Θ, f1, f13, 28, 33, 565, 892
 εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας (L'Évangile du Royaume) — Α, D, Κ, W, Δ, Π, 074, 0133, 0135, 28mg, 700, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, lat, syrp, copbo

Marc 1,41
 σπλαγχνισθεις (ému de pitié) — majorité mss
 οργισθεις (en colère) — Codex Bezae a ff2 r1

Marc 2,26
 ἐπὶ Ἀβιαθαρ ἀρχιερέως (quand Abiatar était le grand prêtre) — א, A, B, K, L, 892, 1010, 1195, 1216, 1230, 1242, 1344, 1365, 1646, 2174, Byz, ℓ 69, ℓ 70, ℓ 76, ℓ 80, ℓ 150, ℓ 299, ℓ 1127, ℓ 1634, ℓ 1761, arm
 ἐπὶ Ἀβιαθαρ τοῦ ἀρχιερέως (quand Abiatar était le grand prêtre) — A C Θ Π 074
 ἐπὶ Ἀβιαθαρ τοῦ ἱερέως (quand Abiatar était le prêtre) — Δ, itf
 le phrase est omise par les manuscrits D, W, 1009, 1546, ita, b, d, e, ff2, i, r1, t, syrs

Marc 4,19
 η αγαπη του πλουτου (l'amour de richesse) — Δ
 η απατη του πλουτου (l'illusion de richesse) — א, A, Β, C, E, Byz
 απαται του πλουτου (les illusions de richesse) — W
 απαται του κοσμου (les illusions de monde) — D (Θ 565)

Marc 4,19
 και αι περι τα λοιπα επιθυμιαι (et le désir pour d'autres choses) — autres des mss.
 omis — D (Θ) W f1 28 (565 700) it

Marc 4,24
 καὶ προστεθήσεται ὑμῖν — Codex Sinaiticus, Vaticanus, Ephraemi, Regius, Δ, 700, 892
 καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν — A K Π 0107 texte byzantin
 omit — codices D, W, 565

Marc 5,9
 απεκριθη λεγων (répondant a déclaré) — E 565 700 1010
 απεκριθη (répondre) — D
 λεγει αυτω (lui dit) — autres des mss.

Marc 5,9
 λεγιων ονομα μοι (Légion mon nom ) — א B C L Δ
 λεγεων (legions) — A W Θ f1 f13 Byz

Marc 6,51
 ἐξίσταντο — א, B, L, Δ, 28, 892, itc, ff2, i, l, vg, syrs, copsa, bo, geo
 ἐξεπλήσσοντο — f1
 ἐξίσταντο καὶ ἐθαύμαζον — A, D, K, W, X, Θ, Π, f13, 33, 565, 700, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect
 ἐθαύμαζον καὶ ἐξίσταντο — 517, 1424

Marc 7,16
 vers entier ommis par א, Β, L, Δ, 28

Marc 9,49
 πας γαρ πυρι αλισθησεται – (א εν πυρι) B L W Δ f1 f13 28 565 700 ℓ 260 syrs copsa
 πασα γαρ θυσια αλι αλισθησεται – D it
 πας γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται – A (C εν πυρι) K (X πυρι αλι αλισθησεται) Π (Ψ θυσια αναλωθησεται)
 πας γαρ πυρι αναλωθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται – Θ

Marc 11,26
 Vers omis par א, B, L, W, Δ, Ψ, 565, 700, 892, 1216, k, l, syrs,pal, cop
 Vers inclus par K, X, Θ, Π, 28 Byz

Marc 15,28
 Vers omis par א, B, C, D, Ψ, k, syrs, cop

Marc 15,34 (cf. Ps 22,2)
 ἐγκατέλιπές με (m’as-tu abandonné) — א, B, Ψ, 059, vg, syrs, p, copsa, bo, fay, geo
 ἐγκατέλειπές με — L, 0112, 565, 892
 με ἐγκατέλιπες (see Mt 27:46) — C, P, X, Δ, Θ, Π2, f1, f13, 28, 700, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, it, goth
 με ἐγκατέλειπες — A, Π*
 με ἐγκατέλειπας — K, 1009, (ℓ 70)
 με ἐγκατέλιπας — 33
 ὠνείδισάς με (insultez-moi) — D, itc, (i), k, syrh

Évangile selon Luc 

Luc 2,7
 φατνη (mangeoire) — א A B D L W Θ Ξ 700
 τη φατνη (la mangeoire) — Ψ 053 f1 f13 Byz
 τω σπηλαιω φατνη (la gale de grotte) — Origène (Epiphanius)

Luc 2,9
 εφοβηθησαν σφοδρα (Ils furent saisis d'une frayeur) – Β
 εφοβηθησαν φοβον μεγαν (Ils furent saisis d’une grande frayeur) – א A D L Ψ 053 f1 f13 Byz
 εφοβηθησαν φοβον μεγαν σφοδρα (Ils furent saisis d'une très grande frayeur) – W copsa

Luc 5,26
 και εκστασις ελαβεν απαντας και εδοξαζον τον θεον (Tous étaient dans l’étonnement, et glorifiaient Dieu) — omitted by D M S W X Ψ Ω* 13 69 118 124 157 174 205 209 579 788 1241 itd,e

Luc 8,26
 Γερασηνων (Gerasenes) — 75 B D 0267
 Γεργεσηνων (Gergesenes) — א L Θ Ξ, f1, 33, 700, 1241
 Γαδαρηνων (Gadarenes) — A R W Ψ 0135 f13, Byz

Luc 8,43
 ιατροις προσαναλωσασα ολον τομ βιον ("ayant dépensé tout son avoir chez les médecins") : א A (C) L W Θ 040 (Ψ) f1 f13 33 (1424) R (lat sy c.p.h bo)
 omis – Papyrus 75, Vaticanus, (Bezae), Syro Sinaitica, Sahadic

Luc 9,35
 ἐκλελεγμένος (Élisez Celui) — 45 75 א B L Ξ 892 1241 a aur ff2 l vgst syrs
 εκλεκτος (élu) — Θ f1 1365
 αγαπητος (chéri) — A C K P W X Δ Π f13 28 33 565 700 Byz Marcion
 αγαπητος εν ο ευδοκησα (le chéri un dans qui je suis bien-satisfait) — C3 D Ψ ℓ 19 ℓ 31 ℓ 47 ℓ 48 ℓ 49m ℓ 183 ℓ 183m ℓ 211m

Luc 22,62
vers entier omis par (0171 n'a pas l'air de quitter l'espace) a, b, e, ff2, i, l, r1

Luke 24,3
 τοῦ κυρίου Ἰησοῦ (du Seigneur Jésus) — p75, א, A, B, C, K, L, W, X, Δ, Θ, Π, Ψ, 0124, f1, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, Byz, Lect, itaur, c, f, q, vg
 του Ιησου (du Jesus) — 579, 1071, 1241, syrcur
 omis par manuscrits D, a, b, d, e, ff2, l, r1,

Luc 24,6
 οὐκ ἔστιν ὢδε, ἀλλ(ὰ) ἠγέρθη (Il n’est point ici, mais il est ressuscité!), omis par D, a, b, d, e, ff2, l, r1, armmss, geoB

Luc 24,26
 δοξαν (gloire) – majorité de mss
 βασιλειαν (royaume) – 75

Évangile selon Jean 

Jean 1,4 
 ἐν αὐτῷ ζωὴ ᾓν (en elle était la vie) — majorité manuscrits des textes alexandrins, byzantins et césaréens
 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἐστίν (en elle est la vie) — Codex Sinaiticus, Codex Bezae et quelques manuscrits des versions Vetus Latina et sahidique.

Jean 1,18
 ὁ μονογενὴς υἱὸς (le Fils unique) — A, C3, K, X, Δ, Θ, Π, 063, 0234, f1, f13, 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, Byz, syrc
 ὁ μονογενὴς θεὸς (seul Dieu) — 75, אc, 33, copbo
 μονογενὴς θεὸς (Dieu unique) — 66, א*, B, C*, L
ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ (Dieu enfant unique) – copsa

Jean 5,2

 βηθζαθα – א 33 b 1 ff2
 βηλζεθα – D a r1
 βηζαθα – L e
 βηθεσδα – A C Byz f q TR
 βησθεσδα – N
 βηθσαιδα – 75 B W 0125 aur c vg bo
 βηδσαιδα – 66 sa

Jean 6,4
 Vers omis par 472

Jean 7,53-8,11
 Jésus et la femme adultère

Jean 9,35
 εις τον υιον του ανθρωπου (au Fils d'Homme) – 66, 75, א, Β, D, W, syrc, cop
 εις τον υιον του θεου (au Fils de Dieu) – A K L X Δ Θ Ψ 0124 0250 f1 f1 28 33 565 700 Byz Lect

Jean 10,7
 η θυρα (porte) – majorité
 ο ποιμην (berger) – 75 copsa copac

Jean 14,14
 verse omis par manuscrits: X f1 565 1009 1365 ℓ 76 ℓ 253 b vgmss syrs, pal arm geo Diatessaron

Jean 16,28
 ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρός — omitted by D, W, itb, d, ff2, syrs, copach2

Jean 18,11
 παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα απολουνταιν – Θ

Jean 19,29
 υσσωπω — 66, אc, A, Dsupp, K, L, X, Π, Ψ, 054, f1, 28, 33, 565, 700, 1009, 1010, 1071, Byz
 μετα χολης και υσσωπου — Θ, 892supp, 1195, 2174

Jean 20,31
 ζωην – majorité
 ζωην αιωνιον – א C(*) D L Ψ 0100 f13 it vgmss syrp, h copsa, copbo

Jean 21,7
 οι δε ειπον δι οληϲ (τηϲ) νυκτοϲ εκοπιαϲαμεν και (κοπιαϲαντεϲ) ουδεν ελαβομεν επι δε τω ϲω ρηματι (ονοματι) βαλουμεν (et ils ont dit : nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole nous jetterons) – , א1, Ψ, Vulgatamss, copbo

Actes des Apôtres 

Actes 1,5
 ἔως τῆς πεντηκοστῆς — Codex Bezae, copsa

Acts 1,10.11
 εἰς τὸν οὐρανόν — omis par D, 33c, 242, 326*

Actes 2,5
 κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς — A, B
 κατοικοῦντες εν Ἰερουσαλὴμ, ἄνδρες Ἰουδαῖοι — C3 (Ἰουδαῖοι ἄνδρες), D (εὐλαβεῖς ἄνδρες), Ea (Ἰουδαῖοι κατοικοῦντες), Ψ, 049, 056, 0142, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, Lect
 κατοικοῦντες ἄνδρες εὐλαβεῖς — Sinaiticus, itph, syrp
 κατοικοῦντες Ιουδαιοι — ℓ 603

Actes 5,3
 ὁ Πέτρος Ἁνανία — la majorité de manuscrits de tout l'Alexandrin, Césaréen, et Byzantin textes
 Πέτρος πρὸς Ἁνανίαν — D, Ψ
 πρὸς αὐτόν ὁ Πέτρος Ἁνανίαν — E, 321

Actes 8,37
 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Φίλιππος, εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν ἀποκριθεὶς δὲ ειπε, πιστεύω τὸν υἱὸν του θεου ειναι τὸν Ιησουν Χριστον (Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L’eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu) — 36a, 323, 453, 945, 1739, 1891
 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Φίλιππος, ἐὰν πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, σωθήσει ἀποκριθεὶς δὲ ειπε, πιστεύω εἰς τὸν Χριστὸν τὸν υἱὸν του θεου — Εa, ite
 vers omis par 45, 74, א, A, B, C, P, Ψ, 049, 056, 0142, 33, 81, 88*, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1505, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, Lect

Actes 8,39
 πνεῦμα ἅγιον ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν εὐνοῦχον, ἄγγελος δέ κύριου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον (l'Esprit Saint est tombé sur l'eunuque et un ange du Seigneur s'est remis au courant de Philip) — A, 36a, 94, 103, 307, 322, 323, 385, 453, 467, 945, 1739, 1765, 1891, 2298, itp, vg, syrh

Actes 12,25
 εις Ιερουσαλημ (à Jérusalem) – א, B, H, L, P, 049, 056, 0142, 81, 88, 326, 330, 451, 629, 1241, 1505, 1877, 2492, 2495, Byz, Lect
 εξ Ιερουσαλημ (de Jérusalem) – 74, A, 33, 69, 630, 2127
 απο Ιερουσαλημ (de Jérusalem) – D, Ψ, 181, 436, 614, 2412, ℓ 147, ℓ 809, ℓ 1021, ℓ 1141, ℓ 1364, ℓ 1439, ar, d, gig, vg, Chrysostom
 εις Αντιοχειαν (à Antioch) – 97mg, 110, 328, 424mg, 425c
 εις την Αντιοχειαν (à Antioch) – ℓ 38
 απο Ιερουσαλημ εις Αντιοχειαν (de Jérusalem à Antioch) – E, 322, 323
 εξ Ιερουσαλημ εις Αντιοχειαν (de Jérusalem à Antioch) – 429, 945, 1739, e, p, syrp, copsa geo
 εις Ιερουσαλημ εις Αντιοχειαν (à Jérusalem à Antioch) – 104, copsa (some mss.)

Actes 13,33
 εν τω ψαλμω γεγραπται τω δευτερω (est écrit dans le Psaume deuxième) — 75, א, A, B, C, Ψ, 33 81 181 326 630 945 1739
 εν τω ψαλμω τω δευτερω γεγραπται (est écrit dans le Psaume deuxième) — Ε Π 049 88 104 330 436 451 614 629 1241 1505 1877 2127 2412 2492 2495 Byz
 εν τω δευτερω ψαλμω γεγραπται (est écrit dans le Psaume deuxième) — 056 0142
 εν τω πρωτω ψαλμω γεγραπται (est écrit dans le Psaume premier) — D* it
 εν τοις ψαλμοις γεγραπται (est écrit dans le Psaumes) — 45
 εν τω ψαλμω γεγραπται (est écrit dans le Psaume) — 522 1175

Actes 15,23
  — 45, 74, א*, A, B, copbo
  — אc, E, (33), Byz, syrh
  — C, ar, c, gig, w, geo
  — D, d
  — Ψ
  — 614.

Actes 15,24
 ψυχας υμων (vos âmes) — 33, 45, 74, א, A, B, D, 33, 81, 629
 ψυχας υμων λεγοντες περιτεμνεσθαι και τηρειν τον νομον (vos âmes, en disant : vous devez être circoncis et garder la loi) — C, Ea (περιτεμνεσθαι δει), P, Ψ, 049, 056, 0142, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 630, 945, 1241, 1739, Byz

Actes 15,34
 Les codex Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus, E, Ψ, Byz, le Papyrus 74 et la Peshitta ne comportent pas le verset 15, 34. 

Actes 16,10 
 θεος — 74, Sinaiticus, A, B, C, E, 044, 33, 81, 181, 326, 630, 945, 1739, ar, e, l, vg, copbo, geo
 κυριος — D, P, 049, 056, 0142, 88, 104, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1505, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, c, d, gig, syrp,h, copsa

Actes 17,26
 εξ ενος – 74, א, A, B, 33, 81, 181, 629, 630, 1739, vg, copsa, bo
 εξ ενος αιματος – D, E, P, 049, 056, 0142, 88, 104, 326, 330, 436, 451, 614, 945, 1241, 1505, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz Lect
 εξ ενος στοματος – Ψ, ℓ 603
 omis par ethro

Actes 18,26
 την οδον – D, d, gig
 την οδον του θεου – 74, א, A, B, 33, 88, 181, 326, 436, 614, 2412, ℓ 60, ℓ 1356
 την οδον του κυριου – E, 1505, 2495, ℓ 598
 τον λογον του κυριου – 945, 1739
 την του θεου οδον – P, Ψ, 049, 0142, 104, 330, 451, 1241, 1877, 2127, 2492, Byz, Lect

Actes 20,28
 εκκλησιαν του Θεου (église de Dieu) — א B 614 1175 2495 al vg sy boms
 εκκλησιαν του κυριου (église du Seigneur) — 74, A, C*, D, E, Ψ, 33, 453, 945, 1739, 1891, 2818
 εκκλησιαν του κυριου και του Θεου (l'église du Seigneur et de Dieu) — C3, Byz

Actes 24,7
 Omis par 74, Sinaiticus, A, B, P, 049, 81, 326, 330, 451

Actes 27,16
 Καυδα (Cauda) — 74, B, 1175, Vetus Latina, Vulgate, et Peshitta.
 Κλαυδα (Clauda) — א A 33 81 614 945 1739 2495, Vulgate mss (Codex Cavensis) syrh
 Κλαυδην — Byz
 Γαυδην — Ψ

Actes 27,37
 ως εβδομηκοντα (environ soixante-dix) — Epiphaniuspt
 ως εβδομηκοντα εξ (environ soixante-seize) — B copsa Epiphaniuspt
 εβδομηκοντα εξ (soixante-seize) — 522 ℓ680
 εκατον εβδομηκοντα εξ (one hundred seventy-six) — copbomss
 διακοσιοι δεκα εξ (two hundred sixteen) — ℓ1156
 διακοσιαι εβδομηκοντα (two hundred seventy) — 69 Éphrem
 διακοσιαι εβδομηκοντα πεντε (two hundred seventy-five) — A copsa
 διακοσιαι εβδομηκοντα εξ (two hundred seventy-six) — rell

Épître aux Romains 

Romains 1,7 
 ἐν Ῥώμῃ (à Rome) — א, A, B, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739txt, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, vg, syr, cop, arm, Origène, Ambst, Augustin
 ἐν ἀγάπῃ θεοῦ (amoureux de Dieu) — Codex Boernerianus
 omis par 1739mg, 1908, Origène

Romains 1,15
 ἐν Ῥώμῃ — omis par Ga

Romains 3,26
 Ἰησοῦ — א, A, B, C, K, P, 81, 88, 104, 181, 630, 1241, 1739, 1881, 1877, 1962, 2495, Byz, ℓ 598, ℓ 599, ℓ 603
 Ἰησοῦν — D, Ψ, 33, 326, 330, 436, 451, 614, 1985, 2127, 2492
 Ἰησοῦν Χριστόν — 1984
 Ἰησοῦ Χριστοῦ — 629
 κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ — syrp
 omis par F, G, 336, it

Romains 6,11
 ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ — p46, A, B, D, G, Ψ, 629, 630, 1739, it, vg
 ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυριῷ ἡμῶν — א, C, K, P, 33, 81, 88, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
 ἐν Χριστῷ τῷ κυριῷ ἡμῶν — 104
 omis itr

Romains 6,16 
 εἰς θάνατον (pour la mort) — omis par D, 1739*, d, r, am, pesh, sa, armmss, Ambrosiaster

Romains 6,17
 καρδιας — majorité de mss
 καθαρας — A

Romains 9,11
 κακον – p46, D, F, G, Ψ, Byz
 φαυλον – א, B, C, 6, 81, 365, 630, 945, 1506, 1739, 1881, al

Romains 13,1
 υπο θεου — א Α Β D2 Ψ Byz
 απο θεου — D* F G 629 945

Romains 13,9
 ου ψευδομαρτυρησεις — א (P) 048 81 104 365 1506 a b vgcl (syrh) copbo
 omis — p46 Α Β D F G L Ψ 6 33 630 1175 1241 1739 1881 vgst syrp copsa

Romains 15,29
 Χριστου (de Christ) – p46 א Α Β C D G P 81 629 630 1739 1881 ar d e f g x z vgww cop arm
 του ευαγγελιου του Χριστου (Évangile de Christ) – אc Ψ 33 88 104 181 326 330 436 451 614 1241 1877 1962 1984 2127 2492 2495 Byz Lect vgcl syrp,h
 της διδαχης του Χριστου (enseignement de Christ) – ethro

Romains 15,31
 διακονια – p46 א Α C Dc P Ψ 33 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect
 δωροφορια – B D Ggr

Romains 16,15
 Ιουλιαν, Νηρεα – א Α Β C2 D P Ψ 33 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect it vg syr cop arm
 Βηρεα και Αουλιαν – p46
 Ιουνιαν, Νηρεα – C Ggr

Première épître aux Corinthiens 

1 Corinthiens 2,1
 μυστηριον – 46, א, Α, C, 88, 436, ita,r, syrp, copbo
 μαρτυριον – B D G P Ψ 333 81 104 181 326 330 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 1962 1984 2127 2492 2495 Byz Lect it vg syrh copsa arm eth
 αυαγγελιον – Theodoret
 σωτηριον – 489, ℓ 598pt, ℓ 599

1 Corinthiens 2,4
 πειθοις σοφιας λογοις (mots plausibles de bon sens) – (א λογος) B (Dgr 33 πιθοις) Dc 181 1739 1877 1881 itr1 vgww eth
 πειθοις σοφιας (bon sens plausible) – 46 Ggr
 πειθοι σοφιας (bon sens plausible) – 35 itf,g
 πειθοις ανθρωπινης σοφιας λογοις – C Ψ (A P 326 330 πιθοις) 81 88 104 436 451 614 629 1241 1984 2127 2492 Byz vgcl syrh copbo
 πειθοις ανθρωπινης σοφιας – 630
 πειθοις ανθρωπινης σοφιας και λογοις – 131

1 Corinthiens 3,3
 ἔρις — 11, א, B, C, P, Ψ, 81, 181, 630, 1739, 1877, 1881, it, vg
 ἔρεις — A
 ἔρις διχοστασία — 623, Chrysostom
 ἔρις καί διχοστασίαι — p46, D, 33, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
 ἔρις καί ἀρχοστασία — 1962
 ἔρεις καί διχοστασίαι — Ga

1 Corinthiens 3,4
 ουκ ανθρωποι — p46, Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus, Ephraemi, 33, 81, 1175, 1506, 1739, 1881;
 ουχι σαρκικοι — Sinaiticus2, Ψ, et les manuscrits Byzantins lisent;
 ουχι ανθρωποι — D F G 629;

1 Corinthiens 5,5
 κυρίου — p46, B, 630, 1739, Marcion, Tertulian, Origen
 κυρίου Ἰησοῦ — א, Ψ, 81, 181, 326, 614, 1877, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect
 κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ — D, 1984
 Ἰησοῦ Χριστοῦ — 629
 κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ — 048, copbo, eth
 κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ — A, G, P, 33, 88, 104, 330, 436, 451, 629, 241, 1881, 1962, 2127, it, vg, syrp, h, copsa, bo, arm, Origen

1 Corinthiens 11,24
 υμων — 46, א*, A, B, C*, 33, 1739, arm
 υμων κλωμενον — אc, C3, Db,c, G, K, Ψ, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739mg, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
 υμων θρυπτομενον — Dgr
 υμων διδομενον — c, dem, f, t, x, zc, vg (tradetur), cop, eth

1 Corinthiens 12,9
 χαρισματα ιαματων εν τω ενι πνευματι — A B 33 81 104 436 630 1881 it vg
 χαρισματα ιαματων εν πνευματι — 1739
 χαρισματα ιαματων εν τω αυτω πνευματι — א C3 D G K P 0201 88 181 330 451 614 629 1241 1877 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect
 χαρισματα ιαματων εν τω πνευματι — 46
 χαρισματα ιαματων — C
 χαρισματα — Ψ

Deuxième épître aux Corinthiens 

2 Corinthiens 2:10
 τηλικουτου θανατου — א, A, B, C, Dgr, Ggr, K, P, Ψ, 0121a, 0209, 0243, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz
 τηλικουτου κινδυνου — 629
 τηλικουτων θανατων — p46, 630, 1739c, itd,e, syrp,h, goth

2 Corinthiens 4:14
 τὸν κύριον Ἰησοῦν — א, B, 630, 1739, Marcion, Tertulian, Origen
 τὸν Ἰησοῦν — p46, Β
 Ἰησοῦν — 0243, 33, 630, 1739, 1984, 1985
 τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν — syrp, h
 τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν — itar
 τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν — 436
 τὸν κύριον Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν — 2492

2 Corinthiens 8:19
 σύν — p46, א, D, G, K, Ψ, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1984, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect
 ἐν — Β, C, P, 0225, 0243, 33, 81, 88, 104, 326, 630, 1739, 1877, 1881, 1962, 2127, itdem, f, x, z vg syrp, copsa, bo, arm, eth, Ambrosiaster

2 Cor 10,12-13 
 οὐ συνιᾶσιν. ἡμεῖς δέ (ne sont pas sages. Nous, pourtant) — omis par D*, F, G, a, b, d, f, (429?) Ambrosiaster

Épître aux Galates 

Galates 2,20
 υιου του θεου – א, A, C, D2, Ψ
 θεου και Χριστου – B, D*, F, G, (b)

Galates 2,20
 αγαπησαντος – tous les manuscrits
 αγορασαντος – Marcion

Galates 3,14
 ἐπαγγελίαν — א, A, B, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88mg, 104, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 2127, 2492, 2465, Byz, Lect, it, vg. syr, cop, arm
 εὐλογίαν — p46, D*, Fgr, G, 88*, it

Galates 5,21
 φθόνοι — p46, א, B, 33, 81, 2492, ℓ 603, ℓ 809, it, copsa
 φθόνοι φόνοι — A, C, D, G, K, P, Ψ, 0122, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1985, 2127, 2495, Byz, Lect

Épître aux Éphésiens 

Éphésiens 1,1
 ἐν Ἐφέσῳ — אc, A, B3, D*, G, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, vg, syr, cop, goth, arm
 omis par — p46, א*, B*, 424c, 1739

Éphésiens 1,7
 χαριτος – majorité des mss.
 χρηστοτητος – Α 365 copbo

Éphésiens 2,1
 αμαρτιαις – majorité des mss.
 επιθυμιαις – Β

Éphésiens 4,14
 της πλανης – majorité des mss.
 του διαβολου – Alexandrinus

Éphésiens 5,9
 φωτός — p49, א, A, B, D*, G, P, 33, 81, 330, 629, 1739*, 1877, 1881, 1962, 2127, 2492, Lect
 πνεύματος — p49, Dc, K, Ψ, 88, 104, 181, 326, 436, 451, 614, 630, 1241, 1739mg, 1877, 1984, 1985, 2495, Byz, ℓ 809, syrh

Épître aux Philippiens 

Philippiens 1,14
 του θεου – א A B (D*) P Ψ 33 81 104 326 365 629 1175 1241 2464
 κυρίου – F G; Cyp
 omitted – p46, D2, Byz, r, Marcion

Philippiens 2,30
 Χριστοῦ — p46, B, G, 88, 436, 1739, 1881, Origen
 τοῦ Χριστοῦ — D, K, 181, 326, 614, 629, 630, 1877, 1984 1495, Byz, Lect
 κυρίου — אc, A, P, Ψ, 33, 81, 104, 330, 451, 1241, 1962, 2127, 2492, syr, cop, arm, eth
 τοῦ θεοῦ — 1985, Chrysostom
 omis par — C

Épître aux Colossiens 

Colossiens 1,28
 Χριστω – p46, א*, A, B, C, D*, F, G, 33, 81, 1241, 1739, 1881, 2464
 Χριστω Ιησου – א2, D2, H, Ψ, Byz

Colossiens 3,13
 κύριος — p46, A, B, D*, G, ℓ  809, it, vg, Pelagius, Augustine
 Χριστός — אc, C, Dc, K, P, Ψ, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, syr, cop, goth, eth
 θεός — א*
 θεός ἐν Χριστῷ — 33 arm Augustine

Colossiens 4,8
 γνωτε τα περι ημων – A B D* F G P 048 33 81 365 1175
 γνωτε τα περι υμων – א*
 γνω τα περι υμων – Papyrus 46, א2, C, D1, Ψ, Byz
 γνω τα περι ημων – 451 ℓ 598 et ℓ 1356

Première épître aux Thessaloniciens 

1 Thessaloniciens 2,7
 νήπιοι (bébés) — 65, א*, B, C*, G, I, Ψ*, 104*, 326c, 451, 1962, 2495, it, vg, cop, eth
 ἢπιοι (doux) — אc, A, C2, Dc, K, P, Ψc, 33, 81, 88, 104c, 181, 326*, 330, 436, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1984, 1985, 2127, 2992, Byz, Lect

1 Thessaloniciens 3,9
 θεω (à Dieu) — b A B D2 Ψ Byz f m vg syr cop
 κυριω (au Seigneur) — א* D* F G a b vg bo

Deuxième épître aux Thessaloniciens 

2 Thessaloniciens 1,12
 Ιησου (Jésus ) — א B D K L Ψ 0111 6 323 630 1175 1241 2464 Byzpt itb copsa,bopt
 Ιησου Χριστου (Jésus Christ) — A F G P 0278 33 81 104 365 1505 1739 1881 Byzpt lat syr copbopt

2 Thessaloniciens 2,2
 Χριστου (Christ) — D2 Byz
 κυριου (Seigneur) — rell

2 Thessaloniciens 2,3
 ἀνομὶας — א, B, 81, 88mg, 104, 326, 436, 1739, 1881, 2127, ℓ 1365
 ἁμαρτίας — A, D, G, K, L, P, Ψ, 88*, 181, 330, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1962, 1984, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect

Première épître à Timothée 
1 Timothée 3,1
 ανθρωπινος (humaine or d'un homme) — D* itb,d,g,m,mon Ambrosiaster Jeromemss Augustine Speculum
 πιστος (fidèle) — rell

1 Timothée 3,16
 ὅς ἐφανερώθη (Il a été manifesté) — א, C, G, 33, 365, 442, 2127, ℓ 599, syr, goth, eth
 ὅ ἐφανερώθη — D*, it, vg
 ω ἐφανερώθη — 061
 θεός ἐφανερώθη (Dieu a été manifesté) — אe, A2, C2, Dc, K, L, P, Ψ, 81, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect
 ὁ θεός ἐφανερώθη — 88

1 Timothée 4,10
 αγωνιζομεθα — א* A C Fgr Ggr K Ψ 33 88 104 326 442 915 1175
 ονειδιζομεθα — אc D L (P ονειδιζωμεθα) 81 181 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1877 Byz Lect
 ωνειδιζομεθα — 1881 1985

1 Timothée 6,7
 οτι — א A F G 048 061 33 81 1739 1881
 δηλον οτι — אc Dc K L P Ψ 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1241 1877 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz
 αλητες οτι — D*

Deuxième épître à Timothée 

2 Timothée 1,11
 καὶ διδάσκαλος (et enseignant) — א*, A, I, 1175, syrpal
 καὶ διάκονος (et domestique) — 33
 καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν (et l'enseignant de nations) — אc, D, G, K, Ψ, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect

2 Timothée 2,14
 θεοῦ (Dieu) — א, C, G, I, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1877, 1962, 2492, 2495, ℓ 598, it
 κυρίου (Seigner) — A, D, K, P, Ψ, 048, 81, 88, 104, 181, 326, 1241, 1739, 1881, 1984, 1985, 2127, Byz, Lect
 Χριστου — 206, 429, 1758

2 Timothée 4,10
 Γαλατιαν (en Galatie) — A D F G K L P Ψ 33 88 181 330 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect
 Γαλλιαν (en Gaule) — א C 81 104 326 436
 Γαλιλαιαν (en Galilée) — copbo

Épître à Tite 

Tite 1,14
 ἐντολαῖς — majorité de mss
 ἐνταλμασιν — F, G
 γενεαλογιας — 1908

Tite 3,9
 λογομαχιας — F, G
 γενεαλογίας — majorité de mss

Épître à Philémon 

Philémon 1
 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ — majorité de mss
 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ — D*
 Παῦλος ἀπόστολος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ — 629
 Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ — 323, 945

Épître aux Hébreux 

Hébreux 1,3
 φερων τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως αυτου soutenant toutes choses par sa parole puissante — reste des manuscripts
 φανερων τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως αυτου révélé l'univers par sa parole puissante — Codex Vaticanus

Hébreux 2,9
 χάριτι θεοῦ (par la grâce de Dieu) — 46, א, A, B, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 424, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, cop, arm, eth, Origen, Eusebius, Athanasius
 χωρὶς θεοῦ (sauf Dieu) — 0121b, 424c, 1739, mss, Origen.

Hébreux 8,11
 πολιτην — 46, א, A, B, D, K, 33, 88, 181, 330, 451, 614, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
 πλησιον — P 81 104 436 629 630 1985
 πλησιον αυτου και εκαστος τον πολιτην — 326

Hébreux 10,11
 ιερευς – 46, א, D, K, Ψ, 33, 81, 326, 330, 629, 1241, 1739, 1881, 1984, 2495, Byz Lect
 αρχιερευς – A, C, P, 88, 104, 181, 436, 451, 614, 630, 1877, 1962, 2127, 2492, syr, cop, arm, eth

Hébreux 13,21
 παντι αγαθω — א, D, Ψ, it
 εργω αγαθω — arm
 παντι εργω αγαθω — C Dc K P 0121b 33 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 Byz
 παντι εργω και λογω αγαθω — A

Épître de Jacques 

Jacques 1,12
 ο κυριος (le Seigneur) – P, 0246, Byz
 κυριος (Seigneur) – Codex Ephraemi Rescriptus
 ο θεος (Dieu) – 2816, 33vid, 323, 945, 1739, vg, syrp
 omis par – א, A, B, Ψ, 81, ff, cop

Jacques 1,22
 λογου (du mot) – majorité de mss
 νομου (de la loi) – C2, 88, 621, 1067, 1852

Jacques 2,20
 αργη – B C 322 323 945 1739
 νεκρα – א A C3 K P Ψ 049 056 0142 33 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 Byz
 κενη – 74 itff

Première épître de Pierre 

1 Pierre 1,22
 ἀληθείας — 72, א, A, B, C, Ψ, 33, 81, 436, 629, 945, 1241, 1739, 1881, 2492, syrp, h, copsa, bo,
 ἀληθείας διὰ πνεύματος — K, P, 049, 056, 0142, 88, 104, 181, 326, 330, 451, 614, 630, 1505, 1877, 2127, 2412, 2495, Byz, Lect
 fidei per spiritum — itm
 caritatis — itar, c, dem, div, p, z, vg

1 Pierre 3,15
 τὸν Χριστόν — 72, א, A, B, C, Ψ, 326mg, 614, 630, 945, 1739, 1881, 2412, it, vg, syr, copsa, bo, arm
 τὸν Θεόν — K, L, P, 049, 056, 0142, 81, 88, 104, 181, 326txt, 330, 436, 451, 1241, 1505, 1877, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
 τὸν Θεόν ἡμῶν — ℓ 1441

1 Pierre 5,13
 ἐν Βαβυλῶνι (à Babylone) — majority of mss
 ἐν Ρωμη (à Rome) — 2138
 ἐν ἐκκλησια (dans l'eglise) — א, vgmss, syrp

Deuxième épître de Pierre 

2 Pierre 1,3
 ἰδίᾳ δόξῃ καί ἀρετῇ — א, A, C, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 436, 614, 629, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1881, 2412, 1495, it, vg, syr, copsa, bo, arm
 διὰ δόξης καί ἀρετῆς — 72, B, K, L, 049, 056, 0142, 0209vid, 181, 330, 451, 1877, 2492, Byz, Lect, ℓ 598m, ℓ 1365m
 per propria gloria et virtute — itz

2 Pierre 2,15
 Βοσορ – , אc, Ac, C, K, Ψ, 048, 049, 056, 0142, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1877, 1881, 2127, 2412, 2492, Byz, Lect, it, vg
 Βοσυρ – 2495
 Βεωρ – B, 453, vgmss, syrph, copsa, arm
 Βεωορσορ – א*

Première épître de Jean 

1 Jean 1,4
 ήμῶν (notre) — Stephens 1550 TR
 ύμῶν (votre) — Scrivener 1894 TR

1 Jean 1,5
 αγγελια – א A B Byz
 επαγγελια – C P 33 69 81 323 614 630 945 1241 1505 1739 2495
 αγαπη της επαγγελιας – Ψ

Deuxième épître de Jean 

2 Jean 2
 μενουσαν – majorité
 ενοικουσαν – A 048
 ουσαν – 33

2 Jean 3
 Ἰησοῦ — A, B, Ψ, 048, 0238, 81, 88, 326, 436, 629, 1505, 1739, 2127, 2495, it, vg, copsa, eth
 κύριου Ἰησοῦ — א, K, L, P, 049, 056, 0142, 33, 181, 330, 451, 614, 630, 945, 1877, 1881, 2412, 2492, Byz, Lect, ℓ 1439, syrh, copbomss, arm
 κύριου Ἰησοῦ ἡμῶν — syrph, copbo

Troisième épître de Jean 

3 Jean 10
 Βουλομενους – majorité
 επιδεχομενους – C 323 1241 1243 1739 1881 2298 vgcl

3 Jean 12
 ἀληθεὶας (vérité) — la majorité de mss tous les types de texte
 ἐκκλησὶας (église) — 74, A
 ἐκκλησίας και της ἀληθεὶας (église et vérité) — C, syr

Épître de Jude 

Jude 12
 αγαπαις – majorité
 απαταις – A C 1243 1846
 ευωχιαις – 6

Apocalypse 

Apoc 1,5
 λυσαντι ημας εκ (libéré nous de) — 18, אc, A, C, 1, 2020, 2081,
 λουσαντι ημας απο (lavé nous de) — P, 046, 94, 1006, 1859, 2042, 2065, 2073, 2138, 2432

Apoc 1,6
 βασιλειαν (royaume) — א, A, 046, 1854, 2050, 2351
 βασιλεις (rois) — P, ByzA

Apoc 3,7
 κλειν Δαυιδ (clef de David) — A, Ψ, 1611, 1854, 2053, 2329
 κλειν του Δαυιδ (clef de David) — א, Byz
 κλειν του αδου (clef de Hadès) — 2050

Apoc 5,9
 ἠγόρασας τῷ θεῷ (échangé à Dieu) — A, eth
 ἠγόρασας τῷ θεῷ ἡμας (échangé à Dieu nous) — Sinaiticus, 046, 1006, 1611, 1859, 2020, 2042, 2053, 2065, 2081, 2138, 2432, copbo
 ἠγόρασας ἡμας τῷ θεῷ (échangé nous à Dieu) — 94, 1828, 2073, 2344, copsa
 ἠγόρασας ἡμας (échangé nous) — 1, 2065*, Cyprian

Apoc 11,18
 τοις δουλοις σου και τοις προφηταις (tes serviteurs et les prophètes) — 47, Sinaiticus, 0308
 τοις δουλοις σου τοις προφηταις (tes serviteurs les prophètes) — A, Byz

Apoc 13,18
 εξακοσιοι εξηκοντα εξ (six cent soixante-six) — majorité de mss.
 χξς (666) — 47, 051, Byz
 εξακοσιοι τεσσαρακοντα εξ (six cent quarante-six) — itar
 εξακοσιοι δεκα εξ (six cents et sixten) — C itz
 εξακοσιοι εξηκοντα πεντε (six cent soixante-cinq) — 2344

Apoc 22,14
 ποιουντες τας εντολας αυτου (ceux-là qui font Ses commandements) — 046, 1, 94, 1611, 1854, 1859, 2042, 2065, 2073, 2138, 2432
 πλυνοντες τας στολας αυτων (ceux-là qui lavent leurs robes) — א, A, 1006, 2020, 2053

Voir aussi 
 Lectio brevior
 Lectio difficilior
 Critique textuelle
 Inerrance biblique

Références

Bibliographie 

 Novum Testamentum Græce et Latine, ed. Eberhard Nestle, Kurt Aland, Stuttgart 1981.
 Hans Conzelmann et Andreas Lindemann, Guide pour l'étude du Nouveau Testament, Labor et Fides, 1999 
 Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture. The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament, Oxford University Press, New York - Oxford, 1996, pp. 223–227.
 Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament, 1994, United Bible Societies, London & New York.

Liens externes 

 Harvey Bluedorn, The Comparative Critical Greek New Testament (2008)
  Wieland Willker, Varianten Textus receptus versus Nestle-Aland (2008)
  D. R. Palmer, The Gospel of John part of the Holy Bible (2010)

Nouveau Testament
Manuscrit du Nouveau Testament en grec
Exégèse du Nouveau Testament
Problème synoptique